Прохвати́лов — русская фамилия:

 Прохватилов, Василий Тимофеевич (1902—1983) — советский партийный и государственный деятель, дипломат, первый секретарь Сталинградского областного комитета ВКП(б).
 Прохватилов, Иван Васильевич (1907—1978) — капитан 2-го ранга, водолаз-разведчик, командир Роты особого назначения Балтийского флота (1941—1945).